Sarah Cook (née en 1975), joueuse de squash néo-zélandaise
Sarah Cook (née en 1985), rameuse d'aviron australienne